skóra – zewnętrzna powłoka ciała człowieka i innych kręgowców
 skóra – surowiec w przemyśle
 skin (skórka) – nakładka zmieniająca interfejs graficzny programu 
 Skóra – piosenka zespołu Aya RL
 Skóra – brytyjsko-południowoafrykański film biograficzny

Osoby o nazwisku Skóra:

 Krzysztof Skóra (strona ujednoznaczniająca)
 Tadeusz Skóra (1928–2014) – polski polityk i sędzia, wiceminister sprawiedliwości w latach 1972–1989